Dies ist eine Liste aller Präsidenten Sambias seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1964.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Liste der Premierminister Sambias

Weblinks 
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Sambia World Statesmen.org (englisch)

Politik (Sambia)
Sambia